postępowanie administracyjne (procedura administracyjna)
 postępowanie apelacyjne
 postępowanie beatyfikacyjne
 postępowanie cywilne (procedura cywilna, proces cywilny)
 postępowanie dowodowe
 postępowanie dwuinstancyjne
 postępowanie dyscyplinarne
 postępowanie egzekucyjne
 postępowanie kanonizacyjne
 postępowanie karne (procedura karna, proces karny)
 postępowanie karno-skarbowe
 postępowanie kasacyjne
 skarga kasacyjna (polskie postępowanie administracyjnosądowe)
 skarga kasacyjna (polskie postępowanie cywilne)
 postępowanie kontrolne
 postępowanie legislacyjne (proces legislacyjny)
 postępowanie mandatowe
 postępowanie mediacyjne
 postępowanie nakazowe
 postępowanie naprawcze
 postępowanie nieprocesowe
 postępowanie niesporne
 postępowanie odrębne
 postępowanie odwoławcze
 postępowanie podatkowe
 postępowanie pojednawcze
 postępowanie posesoryjne (proces posesoryjny)
 postępowanie procesowe
 postępowanie przygotowawcze
 postępowanie rejestrowe
 postępowanie restrukturyzacyjne
 postępowanie sądowe
 postępowanie administracyjnosądowe
 postępowanie skargowe (według KPA)
 postępowanie sporne
 postępowanie szczególne
 postępowanie układowe
 postępowanie upadłościowe
 postępowanie windykacyjne (proces windykacyjny)
 postępowanie w sprawach o wykroczenia (dawniej postępowanie administracyjnokarne)
 postępowanie zabezpieczające

Zobacz też 

 procedura
 proces